est un genre éteint et fossile de choristodères, un type de « reptiles » amphibies. Il est connu dans les sédiments du Crétacé inférieur de Mongolie et de Russie.

Présentation 
Deux espèces ont été nommées. L'espèce type, Khurendukhosaurus orlovi, a été nommée en 1984 par  et Mikhail B. Efimov pour un squelette post-crânien fragmentaire, référencé PIN 3386/3 à l'institut paléontologique de l'Académie des Sciences de Russie. Ce spécimen a été découvert dans la formation de Hühteeg Svita du Crétacé inférieur d'âge Aptien à Hüren Dukh, en Mongolie centrale. Les dépôts lacustres de ce site contiennent également des fossiles des choristodères Irenosaurus et Tchoiria. D'autres os post-crâniens de K. orlovi ont également été trouvés sur ce site.

La deuxième espèce Khurendukhosaurus  bajkalensis a été nommée par Efimov en 1996 pour le spécimen PIN 2234/201, composé d'un scapulocoracoïde et d'une côte. Ces os ont été trouvés dans la formation de Murtoi du Crétacé inférieur au lac Gusinoye, Bouriatie, Russie. Le premier choristodère russe, Efimov et Storrs (2000) a eu du mal à se distinguer de K. orlovi en raison de la faible quantité de matériel fossile. Skutschas (2008) a fait état de matériel supplémentaire qui soutenait le placement du taxon russe dans Khurendukhosaurus, mais a trouvé que l'espèce K. bajkalensis était douteuse au sein du genre. Une espèce indéterminée est connue de la formation de Batylykh.

Khurendukhosaurus était un petit choristodère, d'environ un mètre de long au maximum. Efimov et Storrs le considéraient comme un membre basal de Choristodera, mais Skutschas n'a pas pu le confirmer par une analyse phylogénétique. Il peut être lié aux hyphalosauridés, un groupe de choristodères à long cou. Les épines neurales de la queue sont allongées, ce qui suggère qu'il nageait en utilisant une longue queue.

Cladogramme Choristodera

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Tétrapode du Crétacé inférieur
Taxon fossile décrit en 1984
Genre de diapsides préhistoriques (nom scientifique)